est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide folinique, numéro CAS 
 acide 10-formyltétrahydrofolique, numéro CAS